Людвиново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Людвиново — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Людвиново — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Людвиново — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Людвиново — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Людвиново — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Людвиново — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Людвиново — деревня в Логойском районе Минской области.

Польша 
 Людвиново — деревня в сельской гмине (волости) Рачки Сувалкского повята Подляского воеводства.

См. также 
 Людвиново — пограничный знак на стыке границ Белоруссии, Литвы и Латвии.